Jadviga párnája – Závada Pál regénye
 Jadviga párnája – 2000-ben készült magyar film, Deák Krisztina rendezésében